Goffredo III d'Angiò (1040-1096/7) – Conte di Gâtinais e signore di Château-Landon, conte di Angiò e conte di Tours
 Goffredo III di Lecce – conte di Lecce e Ostuni (1137), signore di Caltanissetta
 Goffredo III di Lovanio (? – 1190), Conte di Lovanio, Langravio di Brabante, Margravio di Anversa e Duca della Bassa Lorena (come Goffredo VIII)